Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 w Atlancie rozgrywane było w dniach 20 - 24 lipca. W zawodach wzięło udział 419 strzelców ze 100 krajów: 125 kobiet i 294 mężczyzn. Po raz pierwszy wszystkie konkurencje kobiety i mężczyźni rozgrywali osobno. Ponadto w programie zadebiutował podwójny trap. Złoty i brązowy medal dla Polski zdobyła Renata Mauer, srebro wywalczył Mirosław Rzepkowski.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Występy Polaków

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 Wyniki w języku polskim

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996
1996